Pride Critical Countdown Absolute foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  no Saitama Super Arena em Saitama.

Background 
Esse evento contou com o segundo round do Grand Prix Peso Aberto do Pride de 2006, contando com os vencedores avançando do primeiro round no Pride Total Elimination Absolute. Wanderlei Silva foi inserido no torneio no lugar do Campeão Peso Pesado do Pride Fedor Emelianenko, que foi incapaz de participar devido a uma lesão na mão.

Resultados

Chave do Grand Prix Peso Aberto do Pride de 2006 

1Fedor Emelianenko sofreu uma lesão na mão e não pode participar no torneio. Ele foi substituído por Wanderlei Silva.

Referências

Ligações Externas 

2006 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2006